Rio Caiapozinho kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Ribeirão Caiapòzinho, vattendrag, Tocantins, 
 Rio Caiapó (vattendrag i Brasilien, Goiás), 

Robotskapade Brasilienförgreningar